

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Nowy Borek – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa 
 Nowy Borek – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów
 Nowy Borek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg